Slovo lichen má více významů:

 latinsky lišejník
 lichen planus – onemocnění
 Licheń Stary